Meliboia (griechisch , lateinisch Meliboea) ist 

in der griechischen Mythologie:
 Meliboia (Okeanide), eine Okeanide
 Meliboia (Niobide), Tochter der Niobe und des Amphion
 Meliboia (Gattin des Magnes), Gattin des Magnes, Namensgeberin der gleichnamigen Stadt
 Meliboia (Gattin des Theseus), Gattin des Theseus oder des Philoktetes, Mutter des Ajax
 Meliboia (Geliebte des Alexis), Geliebte des Alexis
 Meliboia (Beiname), ein Beiname der Kore

in der antiken Geographie:
 Meliboia (Magnesia), Stadt an der Ostküste der Halbinsel Magnesia
 Meliboia (Thessalien), Ort im westlichen Thessalien (Livius 36.13.6)
 Meliboia (Insel), Insel im Mündungsgebiet des Orontes (Asi Nehri)

Außerdem:
 (137) Meliboea ist ein Asteroid des äußeren Asteroiden-Hauptgürtels